Limoeirensi – abitanti di Limoeiro de Anadia
Limoeirensi – abitanti di Limoeiro do Norte
Limoeirensi – abitanti di Limoeiro